La Valse triste est le titre de plusieurs œuvres :
 Valse triste, une œuvre musicale créée en 1904 par le compositeur finlandais Jean Sibelius
 Valse triste, une musique pour piano et orchestre de Paul Ladmirault présentée en 1934
 Valse triste, un ballet de Bruno Liberda créé en 1977
 Valse triste, un film de Bruce Conner réalisé en 1979 
 Valse triste, un ballet de Peter Martins créé en 1985
 Valse triste, un téléfilm de Philippe Galardi réalisé en 1990